Браддон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Браддон, Мэри Элизабет (1837—1915) — британская писательница викторианской эпохи.
  (1921—1995) — австралийский писатель.